Gor Manukyan – calciatore armeno
 Maksim Manukyan – lottatore armeno
 Mkhitar Manukyan – ex lottatore armeno naturalizzato kazako
 Vazgen Manukyan – politico armeno